Léonard est toujours un génie ! est le deuxième album de la série de bande dessinée Léonard, scénarisé par Bob de Groot, dessiné par Turk et mis en couleur par Claire de Graef. Il fut publié en  .

Synopsis

Personnages

Création de l'œuvre

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .

Liens externes 
 .
 .

Léonard (bande dessinée)
Série Dargaud